

Persone 
Alessandrina Ravizza – filantropa italiana
Francesco Ravizza – vescovo italiano
Gennaro Ravizza – storico italiano
Giovita Ravizza – letterato italiano
Giuliano Ravizza – imprenditore e medico italiano
Giuseppe Ravizza – inventore italiano

Altro 
Ravizza – azienda farmaceutica
Parco Alessandrina Ravizza – parco urbano del comune di Milano, dedicato ad Alessandrina Ravizza.